Сингаевский — фамилия. Известные носители:
 Сингаевский, Владимир Иванович (1933—2007) — украинский живописец, монументалист.
 Сингаевский, Николай Фёдорович (1936—2013) — украинский поэт.